Заки́ров () — фамилия. Известные носители:

Закиров 
 Закиров, Айдар Загитович (род. 1962) — российский актёр, каскадёр, постановщик трюков.
 Закиров, Александр Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Закиров, Ахмет Закирович (1911—1988) — Герой Советского Союза.
 Закиров, Ахтем Маратович (род. 1998) — российский боксёр.
 Закиров, Батыр Каримович (1936—1985) — узбекский советский певец, художник и литератор.
 Закиров, Бухор (1894—1962) — узбекский советский актёр.
 Закиров, Гали Закирович (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Закиров, Гаяз (род. 1955) — председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области
 Закиров, Джамшид Каримович (1948—2012) — советский и узбекский актёр, телеведущий.
 Закиров, Игорь Рауфович (род. 1945) — лётчик-испытатель Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, Герой России.
 Закиров, Ильфат Индулисович (1970—2000) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Закиров, Кадыр Закирович (1906—1992) — советский и узбекский ботаник.
 Закиров, Камиль Мяскутович (род. 1998) — российский футболист.
 Закиров, Карим (1912—1977) — оперный певец.
 
 
 Закиров, Нематжан Талипжанович (род. 1962) — советский и киргизский футболист, тренер.
 Закиров, Риваль Салихович (1939—2012) — советский футболист.
 Закиров, Рустамжан Нематжанович (1989—2020) — киргизский футболист.
 Закиров, Тимур Ильханович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Закиров, Тимурбек Зафаржанович (род. 1996) — казахстанский футболист, вратарь.
 Закиров, Урал Нуриевич (род. 1933) — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института механики и машиностроения КНЦ РАН, член Президиума Федерации космонавтики России.
 Закиров, Фаррух Каримович (род. 1946) — советский и узбекский певец, художественный руководитель ВИА «Ялла», министр культуры Узбекистана.



См. также